Gulja oder Kuldscha (, ;  / Yīníng Shì) ist die Hauptstadt des im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China gelegenen Kasachischen Autonomen Bezirks Ili. Sie liegt am rechten Ufer des Flusses Ili.

Gulja hat eine Fläche von 629 km² und 515.082 Einwohner (Stand: Zensus 2010). Auf Gemeindeebene setzt sich Gulja aus acht Straßenvierteln, einer Großgemeinde und acht Gemeinden zusammen.

Am 5. Februar 1997 sollen in Gulja von mehreren 100.000 Soldaten Protestmärsche niedergeschlagen worden sein.

Bei einem Anschlag auf eine Grundschule mit einem unbekannten chemischen Wirkstoff wurden am 8. Mai 1998 150 Personen verletzt.

Klimatabelle

Weblinks 
 Stadtplan von Gulja (chin.)

Einzelnachweise 

Ort in Xinjiang
Kreisfreie Stadt (China)